Соревнования по городошному спорту на IX летней Спартакиаде народов СССР проходили в Москве 5—13 сентября 1986 года. Этот вид спорта впервые был включён в программу Спартакиады.

Личное первенство 
Победитель определялся по наименьшему числу бит, затраченных на 90 фигур (6 партий по 15 обычных городошных фигур).

Командное первенство

Литература, ссылки 

 

Летняя Спартакиада народов СССР 1986
Городки
1986 год в Москве
Спортивные соревнования в Москве